Ивлицы — упразднённая деревня в Ржевском районе Тверской области России. Находилась на территории современного сельского поселения «Чертолино».

География 
Расположена деревня на юге области, в зоне смешанных лесов, у реки Добрыня, вблизи деревень Ивлево, Коротино (Кортина)
.

История 
Владелец деревни — Хонакевич Ефим Абрамович.

Книга Памяти 1939—1940 Тверской области упоминает жителя этой деревни, участника Советско-финской войны 1939 года:

СМИРНОВ Иван Иванович, 1903 г.р. РСФСР, Калининская обл., Ржевский р-н, д. Ивлица. Призван Ржевским РВК. Кр-ц. 650 сп 138 сд. Погиб в бою 23.12.1939 г.

Население 
По сведениям 1859 года, изданных 1862-ом, число дворов	1, жителей мужского пола — 9, женского пола — 11.

Известно, что жители деревни был и православными, ходили в Воскресенскую церковь

Инфраструктура 
Владельческая усадьба (описание от 1858 г.- ГАТО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 1433. 16 л.).

Транспорт 
Просёлочная дорога, между деревнями Ивлево и Кортина.

Примечания

Литература 
Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел : [По сведениям 1859]. — СПб. : изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861—1885. [Вып.] 43 : Тверская губерния / Обраб. ред. И. Вильсоном. — 1862. — XXXVIII, [2], 454 с. ; 1 л. карт.
Упразднённые населённые пункты Ржевского района